Sequenz, sequenziell oder sequentiell (von lateinisch sequentia „Aufeinanderfolge“) steht für:

 Sequenz (Film), Abfolge von Filmeinstellungen

 Sequenz (Musik), Folge von gleichartigen musikalischen Abschnitten auf verschiedenen Tonstufen
 Sequenz (Liturgie), Teil der heiligen Messe an bestimmten Festtagen
 sortierte Folge von Zahlen, siehe Folge (Mathematik)
 eine aufsteigende Folge von Spielkarten, siehe Straße (Kartenspiel)
 Abfolge von Variablen in der Beweistheorie, siehe Sequenzenkalkül

Sequenz ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Sequenz (1938–2005), deutscher Maler 
 Heidemarie Sequenz (* 1958), österreichische Politikerin (Grüne)
 Heinrich Sequenz (1895–1987), österreichischer Elektrotechniker
 Ilse Sequenz (1912–2010), österreichische Architektin
 Oliver Sequenz (* 1981), deutscher Journalist und Fernsehmoderator

Siehe auch:

 Sequentialisierung (Datenbanktheorie)
 Sequenzierung (Begriffsklärung)
 Sequencer (Begriffsklärung)
 Sequentiar